Кочубей, Семен Васильович (1725–1779) — генеральний обозний Війська Запорозького та ніжинський полковник.
 Кочубей, Семен Михайлович (1769–1838) — дійсний статський радник; відомий малоросійський землевласник та благодійник.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок